Am 6. Januar 2006 trat in Kasachstan eine neue Nationalhymne in Kraft, mit der die bisherige Hymne Jaralǵan namystan qaharman ersetzt wurde, deren Melodie bereits vor 1991 Hymne der Kasachischen SSR gewesen war.

Die neue Nationalhymne ist das bereits 1958 entstandene Lied Meniń Qazaqstanym (Mein Kasachstan), das von Schämschi Qaldajaqow komponiert wurde. Der ursprüngliche Text von Schumeken Näschimedenow soll laut kasachischen Quellen von Präsident Nursultan Nasarbajew persönlich überarbeitet worden sein.

Text

Kasachischer Text

Deutsche Übersetzung
I
Im Himmel die goldene Sonne,
Im Feld die goldenen Körner,
Ein Epos des Heldenmuts -
So ist mein Land!

Seit Jahrhunderten
Sind wir heldenkühn,
Wir sind stolz und stark
Mein kasachisches Volk!

Refrain:
Oh du mein Land, oh du mein Land,
Ich bin die von dir gezogene Blume,
Ich bin das auf deinen Lippen klingende Lied, oh Land!
Meine Heimat ist mein Kasachstan!
II
Wir haben ein weites Land,
Und der Weg in die Zukunft ist frei.
Unser Volk ist vereint,
Unser Land – unabhängig.

Neuen Zeiten begegnet es
Wie dem alten Freund.
Das Land unseres Glücks,
Ist dieses Land hier!

Refrain (zweimal)

Trivia 
2013 wurde während der Verleihung einer Goldmedaille an die kasachische Sportschützin Marija Dmitrijenko irrtümlich eine Parodiehymne aus dem Film Borat – Kulturelle Lernung von Amerika, um Benefiz für glorreiche Nation von Kasachstan zu machen abgespielt, was zu zahlreichen Medienberichten führte.

Siehe auch 
 Liste der Nationalhymnen

Einzelnachweise 

Kasachstan
Nationales Symbol (Kasachstan)